Kuussuatsiaq bezeichnet:
 Kuussuatsiaq (Fluss, Sermilik), Fluss im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Kuussuatsiaq (Fluss, Tasiusaq Alleq), Fluss im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Kuussuatsiaq (Fluss, Aniaaq), Fluss im Distrikt Narsaq, Grönland
 Kuussuatsiaq (Fluss, Tuttutooq), Fluss im Distrikt Narsaq, Grönland
 Kuussuatsiaq (Fluss, Nuuk), Fluss im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kuussuatsiaq (Fluss, Qaqortoq), Fluss im Distrikt Qaqortoq, Grönland